Взрослые дети:
 «Взрослые дети» — комедия режиссёра Виллена Азарова снятая по сценарию Валентины Спириной на киностудии Мосфильм в 1961 году.
 «Взрослые дети» (фр. Ils sont grands, ces petits) — французская комедия 1979 года, режиссёр Джоэль Сантони.